Э́йстейн Бо́дсвик (; род. 14 августа 1966, Тронхейм) ― норвежский тубист-виртуоз, композитор и дирижёр, единственный в мире исполнитель на тубе, занимающийся исключительно сольной и камерной концертной деятельностью, не играя постоянно в оркестрах и не занимаясь преподаванием.

Биография 

Эйстейн Бодсвик начал заниматься на тубе в пятнадцатилетнем возрасте. В восемнадцать лет он выиграл норвежский национальный конкурс музыкантов-исполнителей. Он занимался на тубе у многих выдающихся исполнителей, включая Арнольда Джейкобса, Роджера Бобо и Джона Флетчера. В 1991 году Бодсвик стал лауреатом Международного конкурса исполнителей в Женеве.

В настоящее время Бодсвик занимается сольной и камерной концертной деятельностью, лишь время от времени выступая в составе различных оркестров в качестве приглашённого солиста. Он является первым исполнителем около сорока произведений композиторов из США, России, Норвегии, Швеции и Швейцарии. Кроме того Эйстен Бодсвик сам пишет музыку и дирижирует собственными сочинениями для оркестра.

Дискография 

 Tuba Works (1992)Simax CD 1101
 Tuba Carnival (2003)BIS-CD-1285
 Danzas — Music for Tuba & Piano (2006)BIS-CD-1585
 Aho — Tuba Concerto & Contrabassoon Concerto (2007)BIS-CD-1574
 Prelude, Fnugg, and Riffs (2007)BIS-CD-1625
 20th Century Tuba Concertos (2008)BIS-CD-1515
 21st Century Tuba Concertos (2009)BIS-CD-1685
 Ferry Tales (2010)BIS

Награды 

 Норвежский национальный конкурс музыкантов-исполнителей (1988)
 Лауреат Международного конкурса исполнителей в Женеве (1991)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статья на сайте www.eclassical.com 

Тубисты по алфавиту
Тубисты Норвегии
Академические музыканты Норвегии